Mutation peut désigner :
 mutation d'un bien immobilier désigne un changement de propriétaire (Transfert de la propriété). Il peut être à titre gratuit ou à titre onéreux ;
 mutation, terme utilisé en génétique pour désigner une modification irréversible de la séquence d'un génome (ADN ou ARN) ;
 mutation, famille de jeux spécifiques à l'orgue qui ont comme particularité de ne pas produire la note jouée, mais une harmonique de la note ;
 mutation, en ressources humaines, le changement d'emploi sans changer de type d'emploi ;
 mutation consonantique, phénomène linguistique qui consiste en la modification de l'initiale d'un mot selon sa fonction ou sa nature grammaticale et le mot qui le précède ;
 mutation monétaire, changement de titre de métal précieux dans une monnaie ;
 mutation (théorie des nœuds) d'un nœud en un autre, très proche mais différent.

Voir aussi 

 

Homonymie